Landes désigne notamment :
 la lande, une formation végétale souvent composée de bruyères, de fougères et d'herbes basses ;

Zones géographiques 
 les Landes, un département français ;
 la forêt des Landes, une forêt du Sud-Ouest de la France ;
 les Landes de Gascogne, une région du Sud-Ouest de la France partagée entre les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ;
 les Landes de Bordeaux, la partie de la forêt landaise en bordure de l'agglomération bordelaise ;
 les Landes de Dax, la partie de la forêt landaise en bordure de Dax ;
 les Landes de Lanvaux, un massif montagneux couvert de landes en Bretagne ;
 la Lande de Lunebourg, une région couverte de landes et de forêts en Allemagne ;
 Les Landes, une zone de lande côtière située dans le nord-ouest de l'île Anglo-Normande de Jersey

Communes françaises 

 Landes, une commune française de la Charente-Maritime ;
 Landes-le-Gaulois, une commune française de Loir-et-Cher ;
 Landes-sur-Ajon, une commune française du Calvados ;
 Landes-Vieilles-et-Neuves, une commune française de la Seine-Maritime ;
 Les Landes-Genusson, une commune française de la Vendée ;
 Lalande, une commune française de l'Yonne ;
 Lalande-de-Pomerol, une commune française de Gironde ;
 Lalande-en-Son, une commune française de l'Oise ;
 La Lande-Chasles, une commune française de Maine-et-Loire ;
 La Lande-d'Airou, une commune française de la Manche ;
 La Lande-de-Fronsac, une commune française de Gironde ;
 La Lande-de-Goult, une commune française de l'Orne ;
 La Lande-de-Libourne, ancien nom de la commune française de Lalande-de-Pomerol en Gironde ;
 La Lande-de-Lougé, une commune française de l'Orne ;
 La Lande-de-Verché, une ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée aux Verchers-sur-Layon ;
 La Lande-Patry, une commune française de l'Orne ;
 La Lande-Saint-Léger, une commune française de l'Eure ;
 La Lande-Saint-Siméon, une commune française de l'Orne ;
 La Lande-sur-Drôme, une commune française du Calvados ;
 La Lande-sur-Eure, une commune française de l'Orne ;
 La Lande-Vaumont, une ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont ;

Personnes 
 Alejandro Landes (1980-), cinéaste sud-américain ;
 Michael Landes (1972-), acteur américain ;
 Roger Landes, agent secret britannique du Special Operations Executive pendant la Seconde Guerre mondiale ;

Dans la fiction 
 
 Landes, film dramatique français réalisé par François-Xavier Vives et sorti en 2013.

Autres 
 Le Landes, appelé vin de pays des terroirs landais jusqu'en 2009, est un vin français d'indication géographique protégée, produit dans le département des Landes.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme